Enric I d'Alemanya, "l'Ocellaire" (876 - 936)
 Enric II del Sacre Imperi Romanogermànic (972 - 1024) anomenat Enric I per alguns historiadors que no reconeixen Enric l'Ocellaire com a emperador del Sacre Imperi.
 Enric I d'Anglaterra (1068 - 1135), rei d'Anglaterra 
 Enric I de Bohèmia (~1265- 1335), membre de la dinastia dels Meinardins, comte de Tirol o Gorízia-Tirol, duc de Caríntia i Carniola (1295 - 1335), i rei de Bohèmia (1306 i 1307-1310)
 Enric I de Brabant (1165 – 1235), comte de Brussel·les (1179), landgravi i duc de Brabant (1183) i des de 1190 comte de Lovaina, marquès d'Anvers i duc nominal de Baixa Lorena
 Enric I de Castella (1204 - 1217)
 Enric I de Flandes (1174 - 1216), emperador llatí de Constantinoble (1206-1216) 
 Enric I de França (1008 - 1060), duc de Borgonya (1016-1032) i rei de França (1031-1060).
 Enric I el Barbut